Kerrey ist ein US-amerikanischer Familien- und deutscher Ortsname:
 Bob Kerrey (* 1943), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur, Senator
 Kerrey, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kieruj (Stawiguda), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen